Francisco Martínez de la Rosa – poeta, drammaturgo e politico spagnolo
 Miguel de la Rosa – ex schermidore cubano
 Pedro de la Rosa – pilota automobilistico spagnolo

Pagine correlate 
La Rosa